Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Misiuk – polski historyk
 Małgorzata Misiuk – polska koszykarka
 Marta Misiuk-Hojło – polska okulistka
 Nikolaj Misiuk – litewski piłkarz
 Teresa Misiuk-Jodłowska – polska prawnik